Константин Петрович Оболенский: Оболенский, Константин Петрович 2-й (1798—1861) — русский офицер, член «Северного общества».
 Оболенский, Константин Петрович (1906—1976) — советский учёный в области экономики и организации сельского хозяйства, член-корреспондент ВАСХНИЛ.